|-
| (88201) 2000 YJ92||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88202) 2000 YS98||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88203) 2000 YJ107||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88204) 2000 YM113||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88205) 2000 YL115||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88206) 2000 YE118||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88207) 2000 YV119||||18 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (88208) 2000 YG120||||19 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (88209) 2000 YQ121||||22 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (88210) 2000 YQ128||||29 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (88211) 2000 YH130||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88212) 2000 YN135||||18 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (88213) 2001 AF2||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88214) 2001 AB21||||3 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88215) 2001 AR22||||3 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88216) 2001 AD27||||5 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88217) 2001 AY28||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88218) 2001 AM30||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88219) 2001 AM31||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88220) 2001 AQ39||||3 січня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (88221) 2001 AP42||||4 січня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (88222) 2001 AY51||||15 січня 2001||Обсерваторія Квістаберг||Астероїдний огляд Уппсала-DLR
|-
| (88223) 2001 BQ13||||21 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88224) 2001 BM24||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88225) 2001 BN27||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88226) 2001 BY41||||24 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88227) 2001 BU42||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88228) 2001 BW42||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88229) 2001 BZ54||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88230) 2001 BT65||||26 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88231) 2001 BF71||||29 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88232) 2001 BN72||||31 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88233) 2001 BJ73||||28 січня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (88234) 2001 CB6||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88235) 2001 CW6||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88236) 2001 CC12||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88237) 2001 CX15||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88238) 2001 CN19||||2 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88239) 2001 CU19||||2 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88240) 2001 CG21||||2 лютого 2001||Обсерваторія Фарпойнт||Ґері Гаґ
|-
| (88241) 2001 CD23||||1 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (88242) 2001 CK35||||2 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88243) 2001 CQ35||||5 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88244) 2001 CG38||||15 лютого 2001||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (88245) 2001 CH49||||2 лютого 2001||Обсерваторія Азіаґо||Астероїдний огляд Асіяґо-DLR
|-
| (88246) 2001 DZ25||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88247) 2001 DF27||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88248) 2001 DR101||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88249) 2001 EV16||||3 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88250) 2001 EJ17||||15 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88251) 2001 FX7||||20 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88252) 2001 FM40||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88253) 2001 FV69||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88254) 2001 FM129||||31 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88255) 2001 FL142||||23 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (88256) 2001 FY168||||23 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (88257) 2001 GU2||||14 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88258) 2001 GZ2||||14 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88259) 2001 HJ7||||21 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 88260 Insubria||||22 квітня 2001||Обсерваторія Скіапареллі||Лука Буцці, Федеріко Белліні
|-
| (88261) 2001 HR29||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88262) 2001 HM35||||29 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88263) 2001 KQ1||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88264) 2001 KN20||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88265) 2001 KU46||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88266) 2001 KF48||||24 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88267) 2001 KE76||||22 травня 2001||Обсерваторія Серро Тололо||Марк Буї
|-
| (88268) 2001 KK76||||24 травня 2001||Обсерваторія Серро Тололо||Марк Буї
|-
| (88269) 2001 KF77||||22 травня 2001||Обсерваторія Серро Тололо||Марк Буї
|-
| (88270) 2001 KB78||||24 травня 2001||Обсерваторія Серро Тололо||Марк Буї
|-
| (88271) 2001 LO8||||15 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (88272) 2001 LU16||||14 червня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (88273) 2001 LB17||||15 червня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88274) 2001 LE17||||15 червня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88275) 2001 MA6||||18 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (88276) 2001 MN6||||21 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (88277) 2001 MF9||||21 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (88278) 2001 MM9||||21 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (88279) 2001 MX12||||23 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (88280) 2001 MG14||||28 червня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (88281) 2001 MV18||||29 червня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (88282) 2001 MR19||||23 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (88283) 2001 MF20||||25 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (88284) 2001 MU23||||27 червня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (88285) 2001 MX23||||27 червня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (88286) 2001 MM24||||30 червня 2001||Обсерваторія Верхнього Провансу||Обсерваторія Верхнього Провансу
|-
| (88287) 2001 MB25||||16 червня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (88288) 2001 MM25||||17 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (88289) 2001 MD28||||23 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (88290) 2001 MH28||||24 червня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (88291) 2001 MG29||||27 червня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 88292 Бора-Бора (Bora-Bora)||||12 липня 2001||Пунаауіа||Ж. Пеле
|-
| (88293) 2001 NZ9||||13 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (88294) 2001 NA10||||13 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (88295) 2001 ND12||||13 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (88296) 2001 NC14||||14 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| 88297 Гуйкілолані (Huikilolani)||||11 липня 2001||Обсерваторія Джорджа||Дж. Деллінджер, В. Діллон
|-
| (88298) 2001 NN20||||13 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (88299) 2001 NS21||||14 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (88300) 2001 NW21||||14 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|}

Див. також 
 Список астероїдів

88200